Andrzej Adamowicz (1947-), rolnik, poseł
 Andrzej Adamowicz, pułkownik Wojska Polskiego